Miejscowości w Macedonii Północnej
 Nowo Seło – wieś w gminie Bogowińe
 Nowo Seło – wieś w gminie Czaszka
 Nowo Seło – wieś w gminie Koczani
 Nowo Seło – wieś w gminie Kumanowo
 Nowo Seło – wieś w gminie Nowo Seło
 Nowo Seło – wieś w gminie Osłomej

Zobacz też 
 Nowo seło
 Novo Selo